Musée national d'histoire naturelle is een natuurhistorisch museum in Luxemburg. Het museum beheert het Arboretum Kirchberg.

Externe link 
Website van Musée national d'histoire naturelle

Natuurhistorisch museum
Museum in Luxemburg (land)